Films
 Remember (1926), een Amerikaanse film uit 1926
 Remember (2015), een Canadees-Duitse film uit 2015

Muziek
 Remember (Walking in the Sand), een nummer van de The Shangri-Las uit 1964
 Remember (John Lennon), een nummer uit 1970 van John Lennon
 Remember (Becky Hill & David Guetta), een nummer van Becky Hill en David Guetta uit 2021